Саня Мирза и Мартина Хингис — победительницы турнира.

Общая информация 
Первые номера посева Саня Мирза и Мартина Хингис стали победительницами турнира. В финале они обыграли седьмых номеров посева Андрею Главачкову и Луцию Градецкую. Мирза и Хингис выиграли третий подряд турнир Большого шлема. Для Хингис победа в Австралии в женских парах стала пятой в карьере. До этого она побеждала в 1997 года (с Натальей Зверевой) в 1998 году (с Мирьяной Лучич и 1999 и 2002 годах (с Анной Курниковой). Прошлогодние чемпионки Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова не защищали свой титул, однако Маттек-Сандс приняла участие в турнире в паре с Сабиной Лисицки и проиграла во втром раунде.

Посев 

  Саня Мирза /  Мартина Хингис (Титул)
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань (Четвертьфинал)
  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович (Третий раунд)
  Тимея Бабош /  Катарина Среботник (Второй раунд)
  Елена Веснина /  Анастасия Павлюченкова (Третий раунд)
  Ракель Атаво /  Абигейл Спирс (Второй раунд)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Финал)
  Лара Арруабаррена-Весино /  Андрея Клепач (Первый раунд)
  Ирина-Камелия Бегу /  Моника Никулеску (Первый раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Аранча Парра Сантонха (Третий раунд)
  Саманта Стосур /  Ярослава Шведова (Второй раунд)
  Коко Вандевеге /  Анна-Лена Грёнефельд (Четвертьфинал)
  Юлия Гёргес /  Каролина Плишкова (Полуфинал)
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон (Первый раунд)
  Сюй Ифань /  Чжэн Сайсай (Полуфинал)
  Габриэла Дабровски /  Алисия Росольска (Первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) и (PR) 

  Сюко Аояма /  Макото Ниномия (Первый раунд)
  Найкта Бейнс /  Элисон Бэй (Первый раунд)
  Кимберли Биррелл /  Присцилла Хон (Первый раунд)
  Белинда Вулкок /  Эллен Перес (Первый раунд)
  Джессика Мур /  Сторм Сандерс (Второй раунд)
  Тамми Паттерсон /  Оливия Роговска (Первый раунд)
  Ваня Кинг /  Алла Кудрявцева (PR, четвертьфинал)
  Лян Чэнь /  Пэн Шуай (PR, первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые